Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

6001–6100. • 6101–6200. • 6201–6300. • 6301–6400. • 6401–6500.

Források 
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája